Наталья Васильевна Савкина (1916 год, Московская губерния — дата и место смерти не известны) — рабочая Фрунзенского мясоконсервного комбината Министерства мясной и молочной промышленности Киргизской ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Родилась в 1916 году в крестьянской семье в одном из сёл Московской губернии (сегодня — Рязанский район Москвы). С 1932 года трудилась на мясоконсервном комбинате в городе Фрунзе.

Ежегодно перевыполняла производственный план на 110—120 %. Досрочно выполнила задания Семилетки (1959—1966). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1966 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1